Мирелла Д’Анджело (; род. , Рим) — итальянская актриса.

Биография 
Мирелла Д’Анджело родилась 16 августа 1956 года в Риме, Италия. Дебютировала в кино в 1974 году. Наиболее известна благодаря фильмам «Калигула» и «Игра в четыре руки». В мае 1980 года Мирелла снялась в журнале «Penthouse». В июне и ноябре 1980 года она появлялась на страницах журнала «Playboy».

Фильмография

Примечания

Ссылки